Por Alpena pode estar à procura de:
Alpena (Arkansas)
Alpena (Dakota do Sul)
Alpena (Michigan)

Desambiguação